Les Sœurs de la Providence de Corenc forment une congrégation catholique féminine enseignante et hospitalière de droit diocésain puis de droit pontifical depuis 1903 fondée à Grenoble en 1823 par Claude Simon, évêque de Grenoble et sœur Sainte-Chantal Brunet. La congrégation fusionne le  avec six autres pour former les Sœurs du Christ.

Historique

Notes et références 

Congrégation catholique féminine
Congrégation enseignante catholique
Corenc